Plaats in Indonesië
 Turus (Kemiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Turus (Polanharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Turus (Gurah), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java